dressler (sprzęt)
 Adolf Dressler – malarz
 Anton Dressler (urodzony w 1974) – klarnecista
 Conrad Dressler (1856–1940) – rzeźbiarz i garncarz
 Erich Dressler – saneczkarka
 Gallus Dressler (1533– około 1580–9) – kompozytor i teoretyk muzyki
 Hans Dressler – malarz 
 Marie Dressler (1868–1934) – aktorka
 Rob Dressler (urodzony w 1954) – gracz baseballa
 Robert A. Dressler (urodzony w 1945) – prawnik i polityk
 Sören Dreßler (urodzony w 1975) – piłkarz
 Weston Dressler (urodzony w 1985) – piłkarz
 William Dressler (1890–1969) – kardiolog
 Willy Oskar Dressler (1876-?) – pisarz
 Wolfgang U. Dressler (urodzony w 1939) – językoznawca

Zobacz też 
 zespół Dresslera